The Other Ones bezeichnet:

 eine deutsche Popgruppe aus Berlin, siehe The Other Ones (Popband)
 eine amerikanische Rockgruppe und Nachfolgegruppe von Grateful Dead, siehe The Other Ones (Rockband)